Kamienica przy ulicy T. Kościuszki 30 w Katowicach – budynek znajdujący się w Śródmieściu Katowic, przy ulicy T. Kościuszki 30. Zajmuje narożnik ulic T. Kościuszki i J. Ligonia.

Historia 
Gmach powstał jako rozbudowa sąsiedniego budynku, znajdującego się na działce przy obecnej ul. T. Konckiego 1. Biurowiec przy ul. T. Konckiego wzniesiono wg projektu z 1924 roku, wykonanego w przedsiębiorstwie budowlanym Ignatza Grünfelda dla Oberschlesische Bank G.m.b.H. Już w 1927 roku właścicielem budynku została spółka Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska i Laura Spółka Akcyjna Górniczo-Hutnicza. Pierwszy (zachowany w archiwum) projekt z 1927 roku miał cechy architektoniczne nawiązujące do budynku przy ul. T. Konckiego. Zrealizowano jednak drugi projekt, o prostszych, bardziej nowoczesnych formach.

Karol Schneider, dyplomowany inżynier, od 1929 roku miał prokurę filii firmy Karl Korn w Katowicach, mieszkał przy ul. ks. J. Szafranka 9 (obecne siedziba Muzeum Historii Katowic). Firma Karol Korn Budowlana Spółka Akcyjna, Bielsko, ul. A. Mickiewicza 21; Filia: Katowice, ul. T. Kościuszki 42. Kierownictwo budowy (w 1929 roku): Nanke (biuro budowlane). Centralne ogrzewanie wykonała firma: Radiator. Wytwórnia centralnego ogrzewania Sp. z o.o., Katowice.

Właściciele 
 1896 – August Lorek (pusta działka),
 1900 – Moritz Heimann (pusta działka),
 1927-1935 – Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska i Laura, spółka Akcyjna Górniczo-Hutnicza,
 1947 – Centrala Zbytu Produktów Przemysłu Węglowego.

Przebudowy 
 1935 – wbudowanie oddzielaczy benzyny dla garażów i warsztatów (Urbańczyk, Przedsiębiorstwo budowlane, Katowice),
 1935 – przebudowa poczekalni-wystawy przy głównym wejściu (inż. dypl. Leon Dietz d'Arma, Katowice, Ligonia 10),
 1946 – przebudowa strychów na pomieszczenia biurowe (Zjednoczenie Biur Proj.-Montaż. dla Górnictwa),
 1947 – dobudowa parterowej sali Hollerith dla C.Z.P.P.W. na dziedzińcu (inż. Ernest Garnys, Polskie Przedsiębiorstwo Budowlane).

Bibliografia 
 Archiwum Urzędu Miasta Katowice, Akta Budowlane, sygn. 1/869 (1927-1928); 1/870 (1929); 1/871 (1927-1951)

Kościuszki 30
Śródmieście (Katowice)